Krokus steht für:

 Exemplar oder Art der Pflanzengattung Krokusse
 alternative Schreibweise für Chrocus, Name zweier Alamannenfürsten
 alternative Schreibweise für Krok, Gestalt der böhmischen Mythologie
 Krokus (Band), schweizerische Hard-Rock-Band
 Krokus (Album), Debütalbum (1976) von Krokus
 Krokus (Frühstücksservice), Jugendstil-Service der Porzellanmanufaktur Meißen

Siehe auch:
 Crocus
 Krokos